В 1826 году произошли следующие события в области науки:

События 
 4 января — в Польше был основан Варшавский политехнический университет.
 11 февраля — в Лондоне был основан первый университет.
 Шотландский инженер Томас Друммонд изобрёл новый вид освещения — друммондов свет, который использовался в театре.

Публикации 
 7 (19) февраля 1826 года русский математик Николай Иванович Лобачевский представил для напечатания в университетском журнале статью «Сжатое изложение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных». Рукопись не сохранилась, однако сочинение было включено Лобачевским в его труд «О началах геометрии» (1829—1830), напечатанный в журнале «Казанский вестник». Это сочинение стало первой в мировой литературе серьёзной публикацией по неевклидовой геометрии, или геометрии Лобачевского.
 Французский физик Андре-Мари Ампер издал классическую монографию «Теория электродинамических явлений, выведенная исключительно из опыта». Он открыл электромагнит (соленоид), высказал идею электрического телеграфа. Формула Ампера для взаимодействия двух элементов тока вошла в учебники.
 В Берлине начинает издаваться математический журнал Crelle's Journal («журнал Крелле»).
 В Лондоне начинает издаваться журнал по геологии «».

Родились 
 5 января — Альфред Вульпиан, французский физиолог и клиницист (ум. 1887).
 23 января — Эдуард Кауэлл, английский санскритолог (ум. 1903).
 1 февраля — Евгений Якушкин, русский юрист, этнограф, библиограф (ум. 1905).
 3 февраля — Уолтер Бэджет, британский экономист и политический философ (ум. 1877).
 15 февраля — Эммануэль Ляи, французский ботаник и астроном (ум. 1900).
 4 марта — Август Биленштейн, знаток и исследователь латышского языка (ум. 1907).
 10 марта — Луи-Овид Брюне, франкоканадский ботаник, священник (ум. 1876).
 20 апреля — Питер Барр, британский ботаник и садовод (ум. 1909).
 6 мая — Леопольд Шренк, российский зоолог, геолог и этнолог (ум. 1894).
 8 мая — Андре Сонжон, французский ботаник (ум. 1905).
 26 мая — Ричард Кэррингтон, английский астроном (ум. 1875).
 26 июня — Адольф Бастиан, немецкий этнограф, путешественник и философ (ум. 1905).
 29 июня — Шарль Бёле, французский археолог и государственный деятель (ум. 1874).
 11 июля:
 Франц Грасгоф, немецкий механик и машиностроитель (ум. 1893).
 , английский инженер (ум. 1864).
 13 июля — Станислао Канниццаро, итальянский химик (ум. 1910).
 21 сентября — Джильберто Гови, итальянский физик, естествовед и политик; автор ряда научных трудов (ум. 1889).
 6 августа — Жан Дебо, французский ботаник, миколог, малаколог, натуралист (естествоиспытатель) и военный фармацевт (ум. 1910).
 9 августа — Ян Ламбль, чешский учёный-агроном (ум. 1909).
 21 августа — Иван Рахманинов, русский математик и механик, доктор математических наук и астрономии (ум. 1897).
 29 августа — Карл Гегенбаур, немецкий учёный, классик сравнительной анатомии (ум. 1903).
 6 сентября — Генрих фон Мальтцан, немецкий исследователь, этнограф, лингвист, путешественник и писатель (ум. 1874).
 17 сентября — Бернхард Риман, немецкий математик, механик и физик (ум. 1866).
 19 сентября — Антонио Раймонди, итальяно-перуанский учёный, исследователь, географ, натуралист (ум. 1890).
 27 сентября — Арман Давид, французский миссионер-лазарист, зоолог и ботаник (ум. 1900).
 26 октября — Дмитрий Бакрадзе, российский и грузинский историк, археолог, этнограф (ум. 1890).
 22 ноября — Фридолин Зандбергер, немецкий геолог и минералог (ум. 1898).
 24 ноября — Александр Советов, русский учёный-агроном и почвовед (ум. 1901).
 28 ноября — Матвей Гусев, русский астроном, один из пионеров астрофизики (ум. 1866).
 1 декабря — Серено Ватсон, американский ботаник (ум. 1892).
 13 декабря — Николай Соколов, русский химик (ум. 1877).
 16 декабря — Джованни Донати, итальянский математик и астроном (ум. 1873).
 18 декабря — Теодор фон Зикель, австрийский историк (ум. 1908).

Скончались 
 28 января — Густав Пайкуль, шведский натуралист и поэт (род. 1757).
 5 марта — Георг Гофман, немецкий ботаник и лихенолог, свыше 20 лет работавший в России (род. 1760).
 13 марта — Конрад Лоддиджз, английский ботаник и растениевод германского происхождения (род. 1738).
 14 марта — Жан Лешено де ла Тур, французский ботаник и орнитолог (род. 1773).
 17 марта — Фердинанд Бауэр, австрийский ботаник (род. 1760).
 4 мая — Карло Белларди, итальянский ботаник и врач (род. 1741).
 13 мая — Кристиан Крамп, французский математик (род. 1760).
 15 мая — Иоганн Науман, немецкий орнитолог (род. 1744).
 16 июня — Фёдор Биберштейн, русский ботаник немецкого происхождения, шелковод, путешественник (род. 1768).
 13 августа — Рене Лаэннек, французский врач и анатом, основоположник клинико-анатомического метода диагностики, изобретатель стетоскопа (род. 1781).
 9 сентября — Василий Джунковский, русский врач (род. 1767).
 25 сентября — Джованни Брокки, итальянский минералог, геолог и палеонтолог (род. 1772).
 23 ноября — Боде, Иоганн Элерт, немецкий астроном (род. 1747).
 24 ноября — Кларк Абель, британский врач, натуралист, ботаник и зоолог (род. 1789).
 29 декабря — Франческо Канчеллиери, итальянский историк и археолог (род. 1751).
 Франц Александрович Делявинь, русский ботаник, один из первых профессиональных ботаников, работавших на территории Российской империи (род. 1767).

См. также

Примечания